Marcos Martínez puede referirse a:

 Martín Marcos Martínez Barazón (1957-), político español;
 Marcos Martínez (actor) (1977-), actor argentino;
 Marcos Martínez Ucha (1985-), piloto español de automovilismo de velocidad;
 Marcos Martínez (escritor), escritor español;
 Marcos Martínez (cineasta argentino), periodista, fotógrafo y cineasta argentino;
 Marcos Martínez (cineasta español), cineasta español.